

Patronyme

Les familles de Malherbe 
Il existe plusieurs familles de Malherbe, toutes originaires du diocèse de Bayeux en Normandie, et dont seules les deux premières sont subsistantes :

 La famille de Malherbe de Saint-Agnan  (Normandie), suivie depuis le  :
 François de Malherbe (1555-1628), poète français, réformateur de la langue française ;
 Marc-Antoine de Malherbe (1600-1627), duelliste, fils du poète François de Malherbe ;
 Jean-Baptiste-Antoine de Malherbe (1712-1771), archevêque pressenti de Tours ;
 Jean de Malherbe (1911-1983), essayiste.

 La famille de Malherbe de La Meauffe (Maine),  dont une branche (aujourd'hui seule subsistante) s'est établie dans le Maine au  :
 Raymond de Malherbe (1826-1891), homme politique français, sénateur ;
 Maria-Dolorès de Malherbe (1894-1966), reconnue « Juste parmi les nations » ;
 Guy de Malherbe (né en 1958), artiste peintre ;
 Apolline de Malherbe (née en 1980), journaliste de télévision.

 La famille de Malherbe de Longvillers, éteinte en 1822 en Normandie.

 La famille de Malherbe de Meuvaines, éteinte en 1855 en Normandie.

Ces quatre familles se distinguent par des armoiries différentes. Leurs filiations respectives connues ne permettent pas de remonter jusqu'à une éventuelle souche commune.

Les familles Malherbe 
 La famille Malherbe d'Afrique du Sud :
 Daniël Francois Malherbe (1881-1969), nouvelliste, poète et dramaturge sud-africain ;
  (1895-1982), pédagogue et recteur d'université sud-africain ;
 Arnaud Malherbe (né en 1972), athlète sud-africain coureur du 400 mètres ;
 Jozua François Malherbe (né en 1991), joueur international sud-africain de rugby à XV ;
  (née en 1996), joueuse internationale sud-africaine de football ;

 Les familles Malherbe de Belgique :
 Jean-François Malherbe (1950-2015), philosophe et écrivain belge ;
 André Malherbe (1956-2022), pilote belge de motocross ;
 Anne Malherbe (née en 1968), épouse belge de Rafael Correa, président de l'Équateur de 2007 à 2017.

 Les familles Malherbe de Bretagne (à Rennes et à Nantes) :
 Pierre-Olivier Malherbe (vers 1569 - vers 1616), voyageur français ;
 Joseph François Malherbe (1733-1827), chimiste et savant français ;
 Joseph Anne Robert Malherbe (1758-1841), magistrat et homme politique français ;
 Albert Malherbe (1845-1915), professeur français de chirurgie, d'histologie et d'anatomie ;
 Suzanne Malherbe (1892-1972), photographe et artiste française ;
 Michel Malherbe (né en 1941), philosophe français, enseignant à l'université de Nantes.

Autres Malherbe en France 

 Alfred Malherbe (1804-1865), magistrat et naturaliste français ;
 Arnaud Malherbe (né en 1972), scénariste et réalisateur français ;
 Charles Malherbe (1853-1911), violoniste, musicologue et compositeur français ;
 Delphine de Malherbe (née en 1973), écrivain et metteur en scène français ;
 Didier Malherbe (né en 1943), saxophoniste français de rock et de jazz ;
 Edmond Malherbe (1870-1963), compositeur français ;
 Guy Malherbe (né en 1946), homme politique français, député et maire ;
 Henry Malherbe (1886-1958), journaliste et écrivain français, lauréat du Prix Goncourt en 1917 ;
 Hermeline Malherbe (née en 1969), femme politique française, sénateur ;
 Michel Malherbe (né en 1930), ingénieur des Ponts et Chaussées, encyclopédiste français.

Autres Malherbe à l'étranger 
 Annet Malherbe (née en 1957), actrice hollandaise ;
 Ivor Malherbe (né en 1962), contrebassiste suisse de jazz ;
  (né en 1964), narcotrafiquant mexicain.

Noms composés 
 Jean Fontaine-Malherbe (vers 1740-1780), écrivain français ;
 Jean-François Boursault-Malherbe (1750-1842), directeur de théâtre et révolutionnaire français ;
 Hubert Blay de Malherbe (né en 1964), designer et chef d'entreprise.

Toponyme

en France 
 La Haye-Malherbe, commune de l'Eure ;
 Malherbe-sur-Ajon, commune nouvelle française du Calvados, dont une commune déléguée est Saint-Agnan-le-Malherbe ;
 Neuilly-le-Malherbe, ancienne commune du Calvados fusionnée en 1972 dans Vacognes-Neuilly ;
 Crêt Malherbe, point culminant (946 m) des Monts du Lyonnais ;
 Pointe de Malherbe, cap rocheux situé entre le Cap de Brégançon et le Cap Bénat, sur la côte varoise.

en Angleterre 
 Boughton Malherbe, commune du Kent (Angleterre) ;
 Cricket Malherbie, village de , commune du Somerset (Angleterre).

en Algérie 
 Aghlal, commune du département d'Aïn Témouchent (Algérie), anciennement nommée De Malherbe en l'honneur du préfet d'Oran Henry de Malherbe (1847-1908).

dans l'espace 
 (260724) Malherbe, astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes dénommé en l'honneur du poète François de Malherbe.

Noms dérivés

Établissements d'enseignement 
 Lycée Malherbe de Caen, qui porte le nom du poète François de Malherbe
 Stade Malherbe de Caen, un club sportif issu de ce lycée
 Malherbe International School du Pecq et du Vésinet, école internationale privée maternelle et élémentaire

Châteaux et vignobles 
 Château de Malherbes, château du  et vignoble de Premières-côtes-de-bordeaux, situé sur la commune de Latresne (Gironde)
 Château Malherbe, vignoble de Côtes-de-provence, situé sur la commune de Bormes-les-Mimosas (Var)

Science 
 Perruche de Malherbe, espèce de perruche de Nouvelle-Zélande dénommée en l'honneur du naturaliste Alfred Malherbe
 Pic de Malherbe, espèce de pic d'Amérique du Sud dénommé en l'honneur du naturaliste Alfred Malherbe
 Pilomatrixome, ou épithéliome calcifié de Malherbe, tumeur bénigne cutanée dénommée en l'honneur du professeur d'histologie Albert Malherbe

Littérature 
 Doctrine de Malherbe, doctrine du poète François de Malherbe sur la langue française
 Prix Henri-Malherbe, prix littéraire dénommé en l'honneur de l'écrivain Henry Malherbe

Économie 
 Transports Malherbe, entreprise de transport routier basée à Caen.

Références